Claudio Argentieri – editore italiano
 Mino Argentieri – critico cinematografico italiano
 Simona Argentieri – psicoanalista italiana